

Astronomia
18092 Reinhold – asteroide della fascia principale

Onomastica
Reinhold – forma tedesca del nome proprio di persona Rinaldo

Persone
Christa Deeleman-Reinhold – aracnologa olandese
Erasmus Reinhold – astronomo e matematico tedesco
Judge Reinhold – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Karl Leonhard Reinhold – filosofo austriaco